Galo-da-índia pode referir-se a :
 Galo-banquiva — uma pequena ave que vive nas florestas tropicais e subtropicais do sueste asiático;
 Galo-da-índia — o nome vulgar dos insetos nevrópteros do género Aesinus, que em algumas partes é conhecido por tira-olhos.
 Galo-da-índia uma variedade de galinhas miniatura.
Desambiguação